Leggett peut faire référence à :

Patronyme 

 Anne M. Leggett, mathématicienne américaine ;
 Anthony Leggett (né en 1938), physicien américano-britannique, colauréat du prix Nobel de physique de 2003 ;
 Jeremy Leggett (né en 1954), écrivain et entrepreneur social britannique ;
 Mortimer Dormer Leggett (1821-1896), major général de l'Union durant la guerre de Sécession.

Toponyme 

 Leggett, census-designated place située en Californie ;
 Leggett (Caroline du Nord), ville américaine de Caroline du Nord.